

Geografia 
Cerretti – frazione del comune italiano di Santa Maria a Monte

Persone 
Bonaventura Cerretti – cardinale italiano
Federica Cerretti – cestista italiana
Luigi Cerretti – poeta e scrittore italiano